Qui di seguito sono inserite le tavole genealogiche della famiglia Mattei.

Struttura del casato

Mattei – Linea originaria

Mattei di Sant'Angelo

Mattei di Trastevere

Mattei di Pescaria

Mattei di Paganica

Mattei Orsini di Paganica

Mattei di Giove

Note

Bibliografia 

 

 
 
  .

Voci correlate 

 Mattei (famiglia)
 Isola Mattei
 Villa Celimontana
 Stato Pontificio

Collegamenti esterni 

 
 
 
 
 
 
 
 Stefano Tabacchi, Orazio Mattei, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 72, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2008.

 
 

 
 
 
 
 

Mattei
 
Mattei